Bruno Bianchi is een Italiaanse naam die kan verwijzen naar:
 Bruno Bianchi (zeiler) (1904-1988), Italiaans zeiler
 Bruno Bianchi (politicus) (1909-1986), Italiaans politicus
 Bruno Bianchi (zwemmer) (1943-1966), Italiaans zwemmer
 Bruno Bianchi (tekenaar) (1955-2011), Frans tekenaar
 Bruno Bianchi (voetballer) (1989), Argentijns voetballer